Суртан-Узяк — топоним.

 Суртан-Узяк — деревня в Башкортостане.
 Суртан-Узяк — река в Башкортостане.